IT poate fi:

 Italia, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .it, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Italia
 Limba italiană, codul ISO 639-1
 Tehnologia informației, din limba engleză Information technology

Legături externe 
 
  „IT” la acronymfinder.com